Недогарки () — село,
Недогарковский сельский совет,
Кременчугский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322482801. Население по переписи 2001 года составляло 1738 человек.

Является административным центром Недогарковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Пановка,
Пащеновка и
Ракитно-Доновка.

Географическое положение 
Село Недогарки находится у плотины Кременчугского водохранилища на левом берегу реки Днепр,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Максимовка.
К селу примыкает небольшой лесной массив (сосна).
Рядом проходят автомобильные дороги ,  и
железная дорога, станция Платформа 7 км.

История 
 1729 — первое упоминание как о хуторе Недогарки Власовской сотни Миргородского полка

 Есть на карте 1800 года как Недогорки.

 В 1911 году в селе Недогарки была Троицкая церковь, земская и церковно-приходская школы и жило 2464 человека.
 В 1862 году в селе владельческом и казачем  Недогарки  была церковь православная и 385 дворов где жило 2845 человек.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма, планируется строительство свино-товарной фермы.
 ООО «Искра».
 ЧП «Днепровские зори».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Амбулатория.
 Клуб.

Транспорт 
 Около села Недогарки находится небольшой аэродром.
 Автобусное сообщение Кременчуг-Недогарки, маршрут № 226.
 В селе находится ж/д станция Платформа 7 км, которая является конечной поезда Бурты-Недогарки

Религия 
 Свято-Архангело-Михайловский храм.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания